Verve ( für ‚Begeisterung‘, ‚Schwung‘) steht für:
 Verve, kreatives Lebensgefühl
 Verve (Betriebssystem), neues non-Windows Betriebssystem von Microsoft 
 Verve (Künstlergruppe), niederländische Künstlergruppe, der Nieuwe Haagse School zugerechnet
 Verve (Zeitschrift), französische Kunstzeitschrift
 The Verve, englische Britpop-Band
 The Verve Music Group, auf Jazz spezialisiertes Plattenlabel
 Verve!, ein Energy-Drink des Multi-Level-Marketing-Unternehmens Vemma

Siehe auch:

 Werve